Mugdan ist der Familienname folgender Personen: 

 Benno Mugdan (1851–1928), deutscher Jurist
 Joachim Mugdan (* 1951), deutscher Sprachwissenschaftler
 Klaus Mugdan (1913–2003), deutscher Kunsthistoriker
 Otto Mugdan (1862–1925), deutscher Arzt und Sozialpolitiker